Akhtachi kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Axtaçı Şirvan, ort, Hadzjyqabul, 
 Axtaçı, ort, Sabirabad, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar